Инна Викторовна Садовничая (род. 17 декабря 1976, Москва) — российский , доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ, заведующая кафедрой на факультете космических исследований МГУ.

Биография 
Инна Викторовна Садовничая родилась 17 декабря 1976 года в Москве. Её отец — Виктор Антонович Садовничий — советский математик, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1992 года, член-корреспондент РАН (1994), академик РАН (1997), вице-президент РАН (2008—2013).

В 1993 году окончила с отличием московскую школу-гимназию № 625. После окончания школы поступила на механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончила с отличием в 1998 году. В 1998—2001 годах обучалась в аспирантуре механико-математического факультета.

В 2002 году защитила диссертацию «Спектральные асимптотики и регуляризованные следы некоторых дифференциальных операторов» (научный руководитель А. С. Печенцов) на степень кандидата физико-математических наук.

В 2016 году защитила диссертацию «Вопросы равносходимости для операторов Штурма-Лиувилля и Дирака» (научный консультант А. А. Шкаликов) на степень доктора физико-математических наук.

В 2006 году присвоено учёное звание доцента, в 2018 году — профессора.

С 2001 года работает в Московском университете в должности ассистента (2001—2006), доцента (с 2006) кафедры общей математики факультета ВМК.

С июня 2017 года — профессор и заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математики факультета космических исследований МГУ.

В 2020 году стала обладателем почётного учёного звания «Профессор РАО».

Научные интересы 
Область научных интересов: спектральная теория дифференциальных операторов. Получены результаты о регуляризованных следах дифференциальных операторов и асимптотическом поведении собственных значений операторов Штурма-Лиувилля. Изучались вопросы сходимости спектральных разложений для операторов Штурма-Лиувилля и Дирака с потенциалами из различных функциональных пространств, получены оценки скорости сходимости, в том числе равномерные.

Является автором более 50 научных работ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Профессора РАО
Женщины-математики России